Чемпионат мира по снукеру 1983 (, также известен как 1983 Embassy World Snooker Championship — по названию спонсора) — главный турнир в мире снукера, проходивший с 16 апреля по 2 мая 1983 года в Crucible Theatre в Шеффилде, Англия. Чемпионом мира стал Стив Дэвис.

Наивысший брейк 

 147 — Клифф Торбурн. Всего на этом чемпионате мира было сделано 18 сенчури-брейков — новый рекорд до 1986 года.

Призовой фонд 

 Победитель: £ 30 000 
 Финалист: £ 15 000
 Полуфиналисты: £ 8 400
 Четвертьфиналисты: £ 4 450
 1/8 финала: £ 2 950
 1/16 финала: £ 1 500
 Высший брейк: £ 3 000
 Максимальный брейк: £ 5 000

Результаты

Основной турнир

Примечания

Ссылки 

 Global Snooker 

Чемпионат мира по снукеру
1983 год в снукере